tibia, ókori kettős síp, a görög aulosz római változata
 Tibia, online játszható szerepjáték
 Tibia (regiszter)
Biológia
 tibia, a sípcsont latin neve
 Tibia, a szárnyascsigák egyik neme